Márton József
 Márton József (? – 1815) erdélyi püspök, tudós és költő
 Márton József (1771–1840) nyelvész, lapszerkesztő, az MTA levelező tagja
 Márton József (1946) operatőr
hasonló nevűek
 Márton József Lajos (1810-1883) ferences szerzetes
lásd még
 Marton József (egyértelműsítő lap)